De Kodori-vallei (Abchazisch: Кәыдырҭа Georgisch: კოდორის ხეობა) is een vallei in Abchazië waardoor de rivier Kodori stroomt. De vallei was een de facto-grenslijn tussen Georgisch gebied en het deel dat beheerd werd door afscheidelingen. Gedurende de Oorlog in Zuid-Ossetië in augustus 2008 hebben Abchazische troepen het gebied echter veroverd.
 

Geografie van Georgië
Abchazië